Vaucelles (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Doische
Vaucelles (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Vaucelles-et-Beffecourt, een gemeente in Frankrijk
Bestand van Vaucelles
Hugo van Vaucelles
de abdij van Vaucelles te Les Rues-des-Vignes, een gemeente die zich in 1930 afscheidde van Crèvecoeur-sur-l'Escaut
Station Vaucelles, een spoorwegstation aan  de spoorlijn Ermont-Eaubonne - Valmondois gelegen in de Franse gemeente Taverny.